A Zeke és Luther című filmsorozat két tizenöt éves fiúról szól, akiknek álmuk, hogy profi deszkások lehessenek. Tony Hawk trükkjei és stílusa motiválja őket a profizmus felé. Mindennapi deszkázásukat követően kisebb-nagyobb zűrbe keverednek.

A Disney Channel-en vetítették 2009 november óta.

Főszereplők

Mellékszereplők

Karakterek

Főszereplők 

Zeke egy 15 éves fiú. Legjobb barátja Luther és a húga Ginger. Szerelme Olivia Masterson, miatta átdeszkázott egy 8 km-s félelmetes alagúton, amely tele volt kutyákkal.

Luther egy 15 éves fiú. A legjobb barátja Zeke. Ő nagyon babonás, van egy patkánya is, akit úgy hívnak, hogy Lucky. Zeke-et és Luthert a Májas Nasi szponzorálja.

Kojo is 15 éves, Luther barátja, de gyakran egymás riválisai. Ő is deszkás. Őt a Destardly Skate szponzorálja.

Ginger Zeke 11 éves kishúga. Ők mindig ellenségesek egymással.

Mellékszereplők 

 Ozzie, egy deszkás, Zeke és Luther deszkás iskolájában tanult meg deszkázni.
 Donut a Dons Donut-ban dolgozik, ő a tulajdonos. Nagyon szereti a fánkokat, ezért is egy olyan helynek a tulajdonosa, ahol fánkot árulnak.
 Lisa egy 13 éves lány, aki szerelmes Zeke-be. Mikor Zeke fánkfutár lett, folyton rendelt fánkot, hogy láthassa Zeket.
 Poochie, Ginger legjobb barátnője. Ő segít Gingernek idegesíteni Zeke-et.
 Olivia Zeke szomszédja. Ő a Langley Olives céget reklámozza egy poszteren, ami Zeke szobájában is ki van téve. Zeke szerelmes belé.

Évadok 

Az első évad 21 részből áll. Az első vetítés az amerikai Disney XD csatornán volt 2009. június 15-én. Az utolsó rész vetítése 2010. február 1-jén volt. Magyarországon először 2009. november 7-én vetítették a Disney csatornán. A második évadot Amerikában a Disney XD-n 2010. március 15-én kezdték vetíteni.

Első évad

Második évad

Premierek

Fordítás

Források 
 
 

2009-ben bemutatott amerikai televíziós sorozatok
Szituációs komédiák
A Disney XD saját gyártású műsorai
2012-ben befejezett amerikai televíziós sorozatok